Erli bezeichnet:

 Erli, Gemeinde in Italien
 Erli (Murten), Ortschaft in der Schweiz
 Erli (Chenggu) (二里乡), Gemeinde in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Erli (Xishui) (二里乡), Gemeinde in der chinesischen Provinz Guizhou

Erli ist der Name folgender Personen:
 Nortrud Boge-Erli, deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin